НИСИ:

Новосибирский инженерно-строительный институт, ныне Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет
Нижегородский инженерно-строительный институт, ныне Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет